Rukometni klub Ribola Kaštela je muški rukometni klub iz Kaštel Gomilice, grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija. U sezoni 2021./22. klub je osvojio 1. mjesto u 1. HRL - Jug.

O klubu 
Rukometni klub u Kaštel Gomilici je osnovan u jesen 1958. godine pri Sportskom društvu "Jugovinil", te klub dobiva naziv "Jugovinil". Osnivanjem Jugovinila, prestaje djelovanje dotadašnjeg kluba "Partizan Donja Kaštela". Jugovinil se uključio u natjecanje Splitskog rukometnog podsaveza od sezone 1958./59., koje osvaja 1959./60. i 1960./61. Od sezone 1961./62. do 1975./76. je sudionik Dalmatinske rukometne lige (koja je povremeno imala i druge nazive). Osvajaju je 1975./76. i godinu dana su članovi Druge savezne lige - Zapad. Od 1977./78. do 1979./80., te 1980./81. i 1981./82. nastupa u Hrvatskoj ligi - Jug, a 1979./80. u Jedinstvenoj hrvatskoj ligi. Od 1982./83. do 1989./90. nastupa u Dalmatinskoj ligi, čiji je prvaka 1985./86.i 1986./87. Posljednju sezonu uoči Domovinskog rata, 1990./91., je član Hrvatske lige - Istočna skupina.  
1992. godine klub mijenja ime u "Adriachem". U sezoni 1992./93. su prvaci sjeverne skupine 2. HRL - Jug, te od sezone 1993./94. do 1997./98. nastupaju u 1.B HRL - Jug, a potom u 2. HRL - Jug. Od sezone 2005./06. klub nastupa pod nazivom "Kaštela Adriachem". U sezoni 2007./08. osvaja 3. mjesto u 2. HRL - Jug, te se plasira u novoformiranu Dukat 1. HRL. U sezoni 2009./10. dolazi do završnice Hrvatskog kupa, koju gubi od prvaka Zagreba, te stječe pravo i nastupa kao drugoligaš u sezoni 2010./11. u Kupu pobjednika kupova. 1. HRL osvaja u sezoni 2010./11. i ulazi u najvišu hrvatsku ligu - Premijer ligu u kojoj igra do sezone 2016./17. Od 2011. do 2015. klub nosi naziv "Marina Kaštela", a od 2015. godine današnji naziv - "Ribola Kaštela".  Od sezone 2017./18. klub nastupa u 1. HRL - Jug.  
U seniorskoj konkureniji se također natječe i druga momčad kluba.

Uspjesi 
 1. HRL 
 prvak: 2010./11.

 Hrvatski kup 
 finalist: 2010.

Pregled po sezonama

Poznati igrači 
 Ivano Balić

Poveznice 
 Rukometni klub Ribola Kaštela, facebook stranica 
 rkkastela.com - wayback arhiva 
 sportilus.com, Rukometni klub Ribola Kaštela 
 eurohandball.com, R.K. "Kastela Adriachem" 
 furkisport.hr/hrs, RIBOLA KAŠTELA

Izvori  
 Jurica Gizdić: RK Kaštela Adriachem : 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici : 1958. – 2008., Kaštel Gomilica, 2008.,  
 rk-rudar.hr, RK Ribola Kaštela, pristupljeno 26. kolovoza 2018. 
 tvkastela.com, 50 godina RK Kaštela Adriachem , objavljeno 17. prosinca 2008., pristupljeno 26. kolovoza 2018. 

Kaštela
Kaštels
Kaštela